Bonatesi – abitanti di Bonate Sopra
Bonatesi – abitanti di Bonate Sotto